

Населені пункти та їхні частини
 Стасін — село в гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Стасін — село в гміні Конопниця Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Стасін — село в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Стасін — село в гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Стасін — село в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Стасін — село в гміні Сабне Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Стасін — село в гміні Папротня Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Стасін — частина міста Немча в Дзержоньовському повіті Нижньосілезького воєводства
 Стасін — частина села Косіново в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стасін — частина села Павлув у гміні Стшижевіце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Стасін — частина села Ґавлувка в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Стасін — частина села Дзюркув у гміні Солець-над-Віслою Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Стасін — частина села Зґуже в гміні Мясткув-Косьцельни Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Стасін — частина села Томчин у гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Стасін — частина села Стриковиці-Ґурне в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Стасін — частина села Нове Каніґово в гміні Бодзанув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Стасін — колонія в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Стасін — колонія в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки